Paler steht für:
 Paler (Familie), Augsburger Kaufmannsfamilie im 16. und 17. Jahrhundert

Paler ist der Familienname folgender Personen:
 Octavian Paler (1926–2007), rumänischer Schriftsteller, Dichter und Publizist